Вальдемар Янович Зандберг  (, 6 марта 1927, г. Лиепая, Латвия — 14 ноября 1994) — советский латвийский актёр. Заслуженный артист Латвийской ССР (1987).

Биография 
Окончил актёрское отделение театрального факультета Латвийской государственной консерватории им. Я. Витола (1953). Учился в Латвийской сельскохозяйственной академии.

С 1950 года — актёр Лиепайского драматического театра. В кино — с 1956 года.

Лауреат премии Большой Кристап в номинации «Лучшая роль второго плана» за роль лесника в фильме «Страх» 1986 года. Заслуженный артист Латвийской ССР (1987).

Фильмография 

 1956 — За лебединой стаей облаков
 1957 — Рита — Марис
 1958 — На дальних берегах
 1958 — Повесть о латышском стрелке — Мартын Вента
 1959 — Эхо — Янис
 1960 — На пороге бури — Жубур
 1961 — Обманутые — Антон
 1962 — День без вечера
 1963 — Иоланта — Бертран
 1963 — Он жив  — эпизод
 1964 — Государственный преступник — эпизод
 1964 — Армия «Трясогузки» — эпизод
 1964 — Капитан Нуль
 1965 — Заговор послов — Тылтынь
 1965 — «Тобаго» меняет курс — Свадруп
 1967 — Жаворонки прилетают первыми — Микелсонс
 1969 — У богатой госпожи — эпизод
 1969 — Тройная проверка — эпизод
 1969 — Времена землемеров — крестьянин
 1972 — Земля, до востребования — Ян Берзин / Павел Иванович / старик Доницетти
 1972 — Капитан Джек — Гунар
 1974 — Верный друг Санчо — дедушка Санчо
 1975 — Ключи от рая — Гинтарс
 1976 — Третья сторона медали
 1976 — Быть лишним — Лео Александрс
 1976 — Под опрокинутым месяцем — директор плавбазы
 1977 — Паруса — Сергей Георгиевич
 1980—1981 — Долгая дорога в дюнах — учитель
 1981 — На грани веков — Бриедис
 1983 — Оборотень Том — дормуйжский помещик
 1984 — Мой друг Сократик — дедушка Сократика
 1986 — Страх — лесник
 1987 — Айя — отец Яниса
 1987 — Если мы все это перенесем…
 1987 — Этот странный лунный свет — Екаб
 1988 — Государственная граница. Фильм 7-й: «Соленый Ветер» — Шлойда
 1989 — Судьбинушка — Кришьянис Баронс
 1989 — Тапёр — отец Лаймониса
 1991 — Времена землемеров (реж. Варис Брасла)

Озвучивание мультфильмов 
 1980 — Как я ехал к деве Севера

Ссылки 
Заслуженные артисты Латвийской ССР
Выпускники Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола
Лауреаты премии Эдуарда Смильгиса